Université Lincoln (Pennsylvanie)